Die Saison 2021/22 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die achtundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 11. September 2021 und endete am 14. Mai 2022. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der TuS Mondorf, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Der Moerser SC und der TV Achim-Baden zogen sich nach der Saison zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 TV Achim-Baden
 VC Bitterfeld-Wolfen
 TuB Bocholt
 USC Braunschweig
 VV Humann Essen
 VC Olympia Berlin
 Kieler TV
 SV Lindow-Gransee
 Moerser SC
 TuS Mondorf
 PSV Neustrelitz
 FC Schüttorf 09
 SV Warnemünde

Meister der Saison 2020/21 wurde der SV Lindow-Gransee, der auf den Aufstieg verzichtete. Aufsteiger aus der Dritten Liga gab es keine. Die Juniors Frankfurt spielten in dieser Saison in der Dritten Liga Süd. Der VCO Berlin startete mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurden die Baden Volleys SSC Karlsruhe, die auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichteten. Absteigen mussten die L.E. Volleys, die TGM Mainz-Gonsenheim und Vorjahresmeister TSV Grafing.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende 14 Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 GSVE Delitzsch
 VC Dresden
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 Blue Volleys Gotha
 TSV Grafing
 TV/DJK Hammelburg
 Baden Volleys SSC Karlsruhe
 TuS Kriftel
 L.E. Volleys
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TSV Mimmenhausen
 TSV Mühldorf
 SV Schwaig

Meister der Saison 2020/21 wurde der TSV Grafing, der auf den Aufstieg verzichtete. Absteiger war der TV Bliesen, Aufsteiger aus der Dritten Liga gab es keine. Die VolleyYoungStars Friedrichshafen starteten wieder mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2021 22
Volleyballsaison 2021/22